Die China Open 2016 waren ein Poolbillardturnier in der Disziplin 9-Ball, das vom 21. bis 28. August 2016 in Shanghai stattfand.

Der Chinese Wu Jiaqing gewann das Turnier durch einen 11:4-Sieg im Finale gegen den Taiwaner Cheng Yu-hsuan. Den dritten Platz belegten Ko Pin-yi und Wu Kun-lin. Titelverteidiger war der amtierende 9-Ball-Weltmeister Albin Ouschan, der in der Runde der letzten 32 gegen Ko Pin-yi ausschied.

Bei den Damen konnte sich Yu Han im Finale gegen Liu Shasha mit 9:8 durchsetzen, nachdem sie zwischenzeitlich mit 5:8 zurückgelegen hatte. Nach 2014 war es ihr zweiter Sieg bei den China Open. Das Halbfinale erreichten zudem die Chinesinnen Wang Xiaotong und Xue Chen. Titelverteidigerin Kim Ga-young schied im Viertelfinale gegen Wang Xiaotong aus.

Modus 
Vom 21. bis 23. August 2016 fand im Shanghai Hot ice Billiard Club (Herren) und im Zongdu Billiard Club (Damen) ein Qualifikationsturnier statt. Für das Herrenturnier qualifizierten sich 64 Spieler, die zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander antraten. Ab der Runde der letzten 32 wurde das Turnier im K.-o.-System fortgesetzt. Das Ausspielziel waren neun Spiele in der Qualifikation und der Doppel-K.-o.-Phase sowie elf Spiele in der Finalrunde. Bei den Damen qualifizierten 48 Spielerinnen für das Hauptturnier und 16 Spielerinnen für die Finalrunde. Ausspielziel bei den Damen waren sieben Spiele in der Qualifikation und der Doppel-K.-o.-Phase sowie neun Spiele in der K.-o.-Phase. Bei beiden Wettbewerben wurde in der Qualifikation mit Winnerbreak und im Hauptturnier mit Wechselbreak gespielt. Die Hauptturniere fanden im Pudong Tangzhen Culture & Sports Center und im Pudong Tangzhen Qi ai ren jia statt.

Preisgeld

Finalrunde

Herren

Damen

Weblinks 
 China Open 2016 auf der Website der World Pool-Billiard Association
 China Open 2016 bei sixpockets.de
 China Open 2016 bei azbilliards.com

Quellen 

2016
Poolbillardveranstaltung 2016